Carvallo ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Santiago Carvallo, gambischer Politiker
 Bernardino Piñera Carvallo (1915–2020), chilenischer Geistlicher, Erzbischof von La Serena
 Claude Carvallo (1916–1981), französische Badmintonspielerin
 Emmanuel Carvallo (1856–1945), französischer Physiker
 Hernán Carvallo (1922–2011), chilenischer Fußballspieler
 José Carvallo (* 1986),  peruanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Carvalho